179-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского мериана на 179 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Азию, Тихий океан, Антарктический океан к Южному полюсу и образующая ортодромию с 1-м градусом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 179-й меридиан восточной долготы проходит через:

См. также 

Долгота